Ви́ктор Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Виктор Васильевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Кудрявцев, Виктор Викторович (1943—2021) — советский и российский физик.
 Кудрявцев, Виктор Николаевич (род. 1937) — российский тренер фигурного катания.
 Кудрявцев, Виктор Сергеевич (род. 1945) — советский и российский дипломат.